Tempête sur l'Asie est le titre de : 
 Tempête sur l'Asie, film de 1928 réalisé par Vsevolod Poudovkine
 Tempête sur l'Asie, film de 1938 réalisé par Richard Oswald